Byrobot Drone Fighter (произносится «Байробот Дрон Файте», ( Byrobot mu-in jeontugi) — дрон-квадрокоптер на дистанционном управлении, с игровым функционалом («воздушные бои») и возможностью подключения видеокамеры. Выпускается южнокорейской компанией Byrobot с середины 2014 года.

Технические характеристики

Спецификация 
Размеры:
 С надетой защитой лопастей: 128 на 128 на 32 мм
 Без защиты лопастей 75 на 75 на 32 мм
Масса:
 33 г — с защитой лопастей и надетым кожухом
Максимальная высота: ограничен радиусом сигнала пульта (150 метров в зависимости от погодных условий).

Длительность полёта на одном заряде батареи: около 10 минут

Питание 
 Аппарат приводится в движение четырьмя бесколлекторными 15 ваттными электродвигателями 35 000 об/мин.
 Литий-полимерный аккумулятор (300 mAh), подходит к пульту и к дрону, время зарядки 35-40 минут от USB или 20 минут от сети в специальном зарядном устройстве (продаётся отдельно).

Система управления 
Инерционная система управления использует:
 Трёхосный акселерометр
 Двухосный гироскоп
 Одноосный гироскоп для определения угла рыскания
В Byrobot Drone Fighter реализован автомат тяги, значительно упрощающий процесс управления.

Есть два режима управления: упрощенный (Headless) и профессиональный.

Безопасность 
 При потере сигнала пульта коптер плавно приземляется
 Шоковая остановка моторов при ударе или контакте с лопастями
 Интерфейс управления позволяет немедленно остановить моторы
 Защитный кожух лопастей для полёта в помещении

Прошивка 
Программное обеспечение, установленное на квадрокоптере и пульте управления, можно обновлять через USB  при помощи программы-симулятора.

Модульная структура 

Byrobot Drone Fighter имеет модульную структуру – отдельные детали (модули) легко отсоединяются голыми руками, таким образом, пользователь может самостоятельно осуществлять ремонт дрона без использования каких-либо инструментов.

Игровая функциональность 
Byrobot Drone Fighter стал первым пользовательским БПЛА класса «боевой дрон» - с возможностью воздушного сражения с другими дронами Byrobot – один на один или команда на команду до 40 дронов одновременно. Каждый коптер оснащен ИК-излучателями («пушками») и ИК-приемником, таким образом, дроны могут обстреливать друг друга. Количество попаданий в дрон отображается светодиодами на пульте, когда все «хит-поинты» израсходованы – Byrobot совершает вынужденную посадку. Помимо обычных атак есть «супер-атаки» - что-то вроде комбо в компьютерных файтингах.

Встроенный бортовой самописец фиксирует поражения и победы.

Жизни игрока отображаются на пульте ДУ, каждое попадание, кроме первого, убирает одну жизнь. Для активации боевого режима перед взлетом игроки делают "стартовый залп" .

Компьютерный симулятор 
На официальном сайте Byrobot доступен  для загрузки симулятор полётов на Byrobot. Программа позволяет устанавливать и обновлять прошивки дрона, просматривать статистику полётов и сражений, а также отрабатывать мастерство полёта в 3D-симуляторе. Для управления в симуляторе необходим комплектный джойстик квадрокоптера.

Продажи на мировом рынке 
Компания Byrobot имеет официальные представительства в четырёх странах мира – Южной Корее, Японии, США и России. По итогам 2015 года в США было продано 20 000 квадрокоптеров, в Южной Корее – 15 000 квадрокоптеров, в Японии – 10 000 квадрокоптеров, в России – 4 500 квадрокоптеров марки Byrobot.

Применение в сфере развлечений 
Благодаря игровому функционалу, а также из-за низкой цены и высокой ремонтопригодности Byrobot Drone Fighter используется в игровых комнатах и центрах детского досуга, на базе игры с Byrobot действуют аттракционы и даже выездные мероприятия

Byrobot Petrone 
В январе 2016 года на выставке CES 2016 компания Byrobot продемонстрировала новую модель – Byrobot Petrone, квадрокоптер-трансформер, способный превращаться из квадрокоптера в радиоуправляемого наземного робота.

См. также 
 Беспилотный летательный аппарат

Примечания 

Беспилотные вертолёты
Квадрокоптеры